Antigny puede referirse a: 

 Antigny, comuna francesa situada en Vendée.
 Antigny, comuna francesa situada en Vienne.